CES pode referir-se a:
 Consumer Electronics Show, feira profissional em Las Vegas
 Centro dos Estudantes de Santos, entidade de representação estudantil da Baixada Santista